Denumirea de Valea Rea se poate referi la mai multe locuri din România:

Localități 
 Satul Pădurenii, județul Buzău, denumit în trecut Valea Rea;
 Actualul sat Livezi, Bacău, satul de reședință al comunei Livezi din județul Bacău, Moldova, România. Satul s-a format în 1968 prin contopirea fostelor sate 
 Livezi-Vale (fost Valea Rea-Sat) și 
 Livezi-Deal (fost Valea Rea-Târg sau Târgul Valea Rea.

Râuri 
 Râul Valea Rea, afluent al Săratei;
 Râul Valea Rea, afluent al Bălănesei;

Vale în Munții Făgăraș 
 Valea Rea, o vale în partea sudică a Munților Făgăraș (în nordul județul Argeș), considerată de cunoscători cel mai scurt drum de a urca pe Vârful Moldoveanu, cel mai înalt vârf al României.

Note 

Nume proprii